Cappellini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Cappellini (1828–1866), italienischer und piemontesischer Marineoffizier
 Anna Cappellini (* 1987), italienische Eistänzerin
 Enrico Cappellini (20. Jahrhundert), italienischer Dokumentarfilmer
 Giacomo Cappellini (1909–1945), italienischer Partisan
 Giuseppe Cappellini (1812–1876), italienischer Architekt
 Massimiliano Cappellini (* 1971), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Capellini (Begriffsklärung)